BTP peut faire référence à :

 Balance ton post !, émission de télévision diffusée sur C8 ;
 Bâtiment et travaux publics ;
 Boîte de transmission principale, sur les hélicoptères ;
  ;
 Bâton télescopique de protection, employé par la gendarmerie nationale française ;
 Bataillon de tirailleurs du Pacifique, le nom initial du bataillon mixte du Pacifique.
 #BalanceTonPorc, la version française du mouvement #MeToo